

Риб-Лейк — місто, штат Вісконсин
 Риб-Лейк — селище, штат Вісконсин

Див. також 
 Риб